Лигње су морски главоношци надреда -{Decapodiformes}-. Као и сви остали главоношци имају изразиту главу, билатералну симетрију, и удове. Лигње имају 8 удова поређаних у парове и додатна два дужа уда.

Станиште 
Станиште лигњи су морски екосистеми.

Таксономија и филогенија

Фамилије 

 -{Ancistrocheiridae Pfeffer, 1912}-
 -{Architeuthidae Pfeffer, 1900}-
 -{Bathyteuthidae Pfeffer, 1900}-
 -{Batoteuthidae Young and Roper, 1968}-
 -{Brachioteuthidae Pfeffer, 1908}-
 -{Chiroteuthidae Gray, 1849}-
 -{Chtenopterygidae Allan, 1945}-
 -{Cranchiidae Prosch, 1847}-
 -{Cycloteuthidae Naef, 1923}-
 -{Enoploteuthidae Pfeffer, 1900}-
 -{Gonatidae Hoyle, 1886}-
 -{Histioteuthidae Verrill, 1881}-
 -{Joubiniteuthidae Naef, 1922}-
 -{Lepidoteuthidae Naef, 1912}-
 -{Loliginidae Lesueur, 1821}-
 -{Lycoteuthidae Pfeffer, 1908}-
 -{Mastigoteuthidae Verrill, 1881 in 1880-1881}-
 -{Neoteuthidae Naef, 1921}-
 -{Octopoteuthidae Berry, 1912}-
 -{Ommastrephidae Steenstrup, 1857}-
 -{Onychoteuthidae Gray, 1847}-
 -{Promachoteuthidae Naef, 1912}-
 -{Psychroteuthidae Thiele, 1920}-
 -{Pyroteuthidae Pfeffer, 1912}-
 -{Thysanoteuthidae Keferstein, 1866}-
 -{Walvisteuthidae Nesis and Nikitina, 1986}-

Родови 

 -{Abralia Gray, 1849}-
 -{Abraliopsis Joubin, 1896}-
 -{Alluroteuthis Odhner, 1923}-
 -{Ancistrocheirus Gray, 1849}-
 -{Ancistroteuthis Gray, 1849}-
 -{Architeuthis Steenstrup, 1857 in Harting, 1860}-
 -{Bathothauma Chun, 1906}-
 -{Bathyteuthis Hoyle, 1885}-
 -{Batoteuthis Young and Roper, 1968}-
 -{Belonella Lane, 1957}-
 -{Berryteuthis Naef, 1921}-
 -{Brachioteuthis Verrill, 1881 in 1880-1881}-
 -{Chiroteuthis D'Orbigny, 1841}-
 -{Chtenopteryx Appellöf, 1890}-
 -{Cranchia Leach, 1817}-
 -{Cycloteuthis Joubin, 1919}-
 -{Discoteuthis Young and Roper, 1969}-
 -{Dosidicus Steenstrup, 1857}-
 -{Drechselia Joubin, 1931}-
 -{Egea Joubin, 1933}-
 -{Enoploteuthis D'Orbigny in Rüppell, 1844}-
 -{Eogonatus Nesis, 1972}-
 -{Eucleoteuthis Berry, 1916}-
 -{Galiteuthis Joubin, 1898}-
 -{Gonatopsis Sasaki, 1920}-
 -{Gonatus Gray, 1849}-
 -{Grimalditeuthis Joubin, 1898}-
 -{Helicocranchia Massy, 1907}-
 -{Histioteuthis D'Orbigny, 1842 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848}-
 -{Hyaloteuthis Gray, 1849}-
 -{Idioteuthis Sasaki, 1916}-
 -{Illex Steenstrup, 1880}-
 -{Joubiniteuthis Berry, 1920}-
 -{Kondakovia Filippova, 1972}-
 -{Lampadioteuthis Berry, 1916}-
 -{Leachia Lesueur, 1821}-
 -{Lepidoteuthis Joubin, 1895}-
 -{Liguriella Issel, 1908}-
 -{Liocranchia Pfeffer, 1884}-
 -{Loligo Lamarck, 1798}-
 -{Loliolus Steenstrup, 1856}-
 -{Lolliguncula Steenstrup, 1881}-
 -{Lycoteuthis Pfeffer, 1900}-
 -{Martialia Rochebrune and Mabille, 1889}-
 -{Mastigoteuthis Verrill, 1881}-
 -{Megalocranchia Pfeffer, 1884}-
 -{Mesonychoteuthis Robson, 1925}-
 -{Moroteuthis Verrill, 1881}-
 -{Nematolampas Berry, 1913}-
 -{Neoteuthis Naef, 1921}-
 -{Nototeuthis Nesis and Nikitina, 1986}-
 -{Nototodarus Pfeffer, 1912}-
 -{Octopoteuthis Rüppell, 1844}-
 -{Ommastrephes D'Orbigny, 1834 in 1834-1847}-
 -{Onychoteuthis Lichtenstein, 1818}-
 -{Onykia Lesueur, 1821}-
 -{Ornithoteuthis Okada, 1927}-
 -{Parateuthis Thiele, 1920}-
 -{Pholidoteuthis Adam, 1950}-
 -{Pickfordiateuthis Voss, 1953}-
 -{Planctoteuthis Pfeffer, 1912}-
 -{Promachoteuthis Hoyle, 1885}-
 -{Psychroteuthis Thiele, 1920}-
 -{Pterygioteuthis Fischer, 1896}-
 -{Pyroteuthis Hoyle, 1904}-
 -{Sandalops Chun, 1906}-
 -{Selenoteuthis Voss, 1959}-
 -{Sepioteuthis Blainville, 1824}-
 -{Sthenoteuthis Verrill, 1880 in 1879-1880}-
 -{Taningia Joubin, 1931}-
 -{Taonius Steenstrup, 1861}-
 -{Tetronychoteuthis Pfeffer, 1900}-
 -{Teuthowenia Chun, 1910}-
 -{Thysanoteuthis Troschel, 1857}-
 -{Todarodes Steenstrup, 1880}-
 -{Todaropsis Girard, 1890}-
 -{Uroteuthis Rehder, 1945}-
 -{Walvisteuthis Nesis and Nikitina, 1986}-
 -{Watasenia Ishikawa, 1914}-

Врсте 

 -{Abralia andamanica Goodrich, 1896}-
 -{Abralia armata (Quoy and Gaimard, 1832)}-
 -{Abralia astrolineata Berry, 1914}-
 -{Abralia astrosticta Berry, 1909}-
 -{Abralia dubia (Adam, 1960)}-
 -{Abralia fasciolata Tsuchiya, 1991}-
 -{Abralia grimpei Voss, 1959}-
 -{Abralia heminuchalis Burgess, 1992}-
 -{Abralia marisarabica Okutani, 1983}-
 -{Abralia multihamata Sasaki, 1929}-
 -{Abralia redfieldi Voss, 1955}-
 -{Abralia renschi Grimpe, 1931}-
 -{Abralia robsoni Grimpe, 1931}-
 -{Abralia siedleckyi Lipinski, 1983}-
 -{Abralia similis Okutani and Tsuchiya, 1987}-
 -{Abralia spaercki Grimpe, 1931}-
 -{Abralia steindachneri Weindl, 1912}-
 -{Abralia trigonura Berry, 1913}-
 -{Abralia veranyi (Rüppell, 1844)}-
 -{Abraliopsis affinis (Pfeffer, 1912)}-
 -{Abraliopsis atlantica Nesis, 1982}-
 -{Abraliopsis chuni Nesis, 1982}-
 -{Abraliopsis falco Young, 1972}-
 -{Abraliopsis felis McGowan and Okutani, 1968}-
 -{Abraliopsis gilchristi (Robson, 1924)}-
 -{Abraliopsis hoylei (Pfeffer, 1884)}-
 -{Abraliopsis lineata (Goodrich, 1896)}-
 -{Abraliopsis morisi (Verany, 1839)}-
 -{Abraliopsis pacificus Tsuchiya and Okutani, 1990}-
 -{Abraliopsis pfefferi Joubin, 1896}-
 -{Abraliopsis tui Riddell, 1985}-
 -{Alluroteuthis antarcticus Odhner, 1923}-
 -{Ancistrocheirus lesueurii (D'Orbigny, 1842 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848)}-
 -{Ancistroteuthis lichtensteini (Férussac, 1835 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848)}-
 -{Architeuthis dux Steenstrup in Harting, 1860}-
 -{Architeuthis hartingii (Verrill, 1875)}-
 -{Architeuthis japonica Pfeffer, 1912}-
 -{Architeuthis kirkii Robson, 1887}-
 -{Architeuthis physeteris (Joubin, 1900)}-
 -{Architeuthis sanctipauli (Velain, 1877)}-
 -{Architeuthis verrilli Kirk, 1882}-
 -{Bathothauma lyromma Chun, 1906}-
 -{Bathyteuthis abyssicola Hoyle, 1885}-
 -{Bathyteuthis bacidifera Roper, 1968}-
 -{Bathyteuthis berryi Roper, 1968}-
 -{Batoteuthis skolops Young and Roper, 1968}-
 -{Belonella belone (Chun, 1906)}-
 -{Belonella borealis Nesis, 1972}-
 -{Berryteuthis anonychus (Pearcy and Voss, 1963)}-
 -{Berryteuthis magister (Berry, 1913)}-
 -{Brachioteuthis beanii Verrill, 1881 in 1880-1881}-
 -{Brachioteuthis behnii (Steenstrup, 1882)}-
 -{Brachioteuthis bowmani Russell, 1909}-
 -{Brachioteuthis picta Chun, 1910}-
 -{Brachioteuthis riisei (Steenstrup, 1882)}-
 -{Chiroteuthis atlanticus (MacDonald and Clench, 1934)}-
 -{Chiroteuthis calyx Young, 1972}-
 -{Chiroteuthis diaphana (Verrill, 1884)}-
 -{Chiroteuthis imperator Chun, 1908}-
 -{Chiroteuthis joubini Voss, 1967}-
 -{Chiroteuthis mega (Joubin, 1932)}-
 -{Chiroteuthis picteti Joubin, 1894}-
 -{Chiroteuthis spoeli Salcedo-Vargas, 1996}-
 -{Chiroteuthis veranyi (Férussac, 1834)}-
 -{Chtenopteryx chuni Pfeffer, 1912}-
 -{Chtenopteryx sepioloides (Rancurel, 1970)}-
 -{Chtenopteryx sicula (Verany, 1851)}-
 -{Cranchia scabra Leach, 1817}-
 -{Cycloteuthis akimushkini Filippova, 1968}-
 -{Cycloteuthis sirventi Joubin, 1919}-
 -{Discoteuthis discus Young and Roper, 1969}-
 -{Discoteuthis laciniosa Young and Roper, 1969}-
 -{Dosidicus gigas (D'Orbigny, 1835 in 1834-1847)}-
 -{Drechselia danae Joubin, 1931}-
 -{Egea inermis Joubin, 1933}-
 -{Enoploteuthis anapsis Roper, 1964}-
 -{Enoploteuthis chunii Ishikawa, 1914}-
 -{Enoploteuthis galaxias Berry, 1918}-
 -{Enoploteuthis higginsi Burgess, 1982}-
 -{Enoploteuthis jonesi Burgess, 1982}-
 -{Enoploteuthis leptura (Leach, 1817)}-
 -{Enoploteuthis obliqua Burgess, 1982}-
 -{Enoploteuthis octolineata Burgess, 1982}-
 -{Enoploteuthis reticulata Rancurel, 1970}-
 -{Enoploteuthis semilineata Alexeyev, 1994}-
 -{Eogonatus tinro (Nesis, 1972)}-
 -{Eucleoteuthis luminosa (Sasaki, 1915)}-
 -{Galiteuthis armata Joubin, 1898}-
 -{Galiteuthis glacialis (Chun, 1906)}-
 -{Galiteuthis pacifica (Robson, 1948)}-
 -{Galiteuthis phyllura Berry, 1911}-
 -{Galiteuthis suhmi (Hoyle, 1886)}-
 -{Gonatopsis borealis Sasaki, 1923}-
 -{Gonatopsis japonica Okiyama, 1969}-
 -{Gonatopsis makko Okutani and Nemoto, 1964}-
 -{Gonatopsis octopedatus Sasaki, 1920}-
 -{Gonatopsis okutanii Nesis, 1972}-
 -{Gonatus antarcticus Lönnberg, 1898}-
 -{Gonatus berryi Naef, 1923}-
 -{Gonatus californiensis Young, 1972}-
 -{Gonatus fabricii (Lichtenstein, 1818)}-
 -{Gonatus kamtschaticus (Middendorff, 1849)}-
 -{Gonatus madokai Kubodera and Okutani, 1977}-
 -{Gonatus onyx Young, 1972}-
 -{Gonatus oregonensis Jefferts, 1985}-
 -{Gonatus pyros Young, 1972}-
 -{Gonatus steenstrupi Kristensen, 1981}-
 -{Gonatus ursabrunae Jefferts, 1985}-
 -{Grimalditeuthis bonplandi (Verany, 1839)}-
 -{Helicocranchia joubini (Voss, 1962)}-
 -{Helicocranchia papillata (Voss, 1960)}-
 -{Helicocranchia pfefferi Massy, 1907}-
 -{Histioteuthis arcturi (Robson, 1948)}-
 -{Histioteuthis atlantica (Hoyle, 1885)}-
 -{Histioteuthis bonnellii (Férussac, 1834)}-
 -{Histioteuthis celetaria (Voss, 1960)}-
 -{Histioteuthis corona (Voss and Voss, 1962)}-
 -{Histioteuthis eltaninae Voss, 1969}-
 -{Histioteuthis heteropsis (Berry, 1913)}-
 -{Histioteuthis hoylei (Goodrich, 1896)}-
 -{Histioteuthis macrohista Voss, 1969}-
 -{Histioteuthis meleagroteuthis (Chun, 1910)}-
 -{Histioteuthis miranda (Berry, 1918)}-
 -{Histioteuthis oceani (Robson, 1948)}-
 -{Histioteuthis reversa (Verrill, 1880)}-
 -{Hyaloteuthis pelagica (Bosc, 1802)}-
 -{Idioteuthis cordiformis (Chun, 1908)}-
 -{Idioteuthis danae (Joubin, 1933)}-
 -{Idioteuthis famelica (Berry, 1909)}-
 -{Idioteuthis hjorti (Chun, 1913)}-
 -{Idioteuthis latipinna Sasaki, 1916}-
 -{Idioteuthis okutanii Salcedo-Vargas, 1997}-
 -{Idioteuthis tyroi Salcedo-Vargas, 1997}-
 -{Illex argentinus (Castellanos, 1960)}-
 -{Illex coindetii (Verany, 1839)}-
 -{Illex illecebrosus (Lesueur, 1821)}-
 -{Illex oxygonius Roper, Lu and Mangold, 1969}-
 -{Joubiniteuthis portieri (Joubin, 1916)}-
 -{Kondakovia longimana Filippova, 1972}-
 -{Lampadioteuthis megaleia Berry, 1916}-
 -{Leachia atlantica (Degner, 1925)}-
 -{Leachia cyclura Lesueur, 1821}-
 -{Leachia ellipsoptera (Adams and Reeve, 1848)}-
 -{Leachia pacifica (Issel, 1908)}-
 -{Leachia rynchophorus (Rochebrune, 1884)}-
 -{Lepidoteuthis grimaldii Joubin, 1895}-
 -{Liguriella pardus (Berry, 1916)}-
 -{Liguriella podophthalma Issel, 1908}-
 -{Liocranchia gardineri Robson, 1921}-
 -{Liocranchia reinhardti (Steenstrup, 1856)}-
 -{Liocranchia valdiviae Chun, 1910}-
 -{Loligo africana (Adam, 1950)}-
 -{Loligo bleekeri Keferstein, 1866}-
 -{Loligo forbesii Steenstrup, 1856}-
 -{Loligo gahi D'Orbigny, 1835 in 1834-1847}-
 -{Loligo media (Linnaeus, 1758)}-
 -{Loligo ocula Cohen, 1976}-
 -{Loligo opalescens Berry, 1911}-
 -{Loligo pealeii Lesueur, 1821}-
 -{Loligo pickfordi (Adam, 1954)}-
 -{Loligo plei Blainville, 1823}-
 -{Loligo roperi Cohen, 1976}-
 -{Loligo sanpaulensis Brakoniecki, 1984}-
 -{Loligo subulata Lamarck, 1798}-
 -{Loligo surinamensis Voss, 1974}-
 -{Loligo vietnamensis Nguyen, 1994}-
 -{Loligo vulgaris Lamarck, 1798}-
 -{Loliolus affinis Steenstrup, 1856}-
 -{Loliolus beka (Sasaki, 1929)}-
 -{Loliolus hardwickei (Gray, 1849)}-
 -{Loliolus japonica (Hoyle, 1885)}-
 -{Loliolus sumatrensis (D'Orbigny, 1835 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848)}-
 -{Loliolus uyii (Wakiya and Ishikawa, 1921)}-
 -{Lolliguncula argus Brakoniecki and Roper, 1985}-
 -{Lolliguncula brevis (Blainville, 1823)}-
 -{Lolliguncula diomedeae (Hoyle, 1904)}-
 -{Lolliguncula mercatoris Adam, 1941}-
 -{Lolliguncula panamensis Berry, 1911}-
 -{Lycoteuthis lorigera (Steenstrup, 1875)}-
 -{Lycoteuthis springeri (Voss, 1956)}-
 -{Martialia hyadesii Rochebrune and Mabille, 1889}-
 -{Mastigoteuthis agassizii Verrill, 1881}-
 -{Mastigoteuthis atlantica Joubin, 1933}-
 -{Mastigoteuthis dentata Hoyle, 1904}-
 -{Mastigoteuthis flammea Chun, 1908}-
 -{Mastigoteuthis glaukopsis Chun, 1908}-
 -{Mastigoteuthis grimaldii (Joubin, 1895)}-
 -{Mastigoteuthis inermis Rancurel, 1972}-
 -{Mastigoteuthis iselini MacDonald and Clench, 1934}-
 -{Mastigoteuthis magna Joubin, 1913}-
 -{Mastigoteuthis psychrophila Nesis, 1977}-
 -{Mastigoteuthis pyrodes Young, 1972}-
 -{Mastigoteuthis schmidti Degner, 1925}-
 -{Mastigoteuthis talismani (Fischer and Joubin, 1907)}-
 -{Megalocranchia abyssicola (Goodrich, 1896)}-
 -{Megalocranchia maxima Pfeffer, 1884}-
 -{Megalocranchia oceanica (Voss, 1960)}-
 -{Mesonychoteuthis hamiltoni Robson, 1925}-
 -{Moroteuthis ingens (Smith, 1881)}-
 -{Moroteuthis knipovitchi Filippova, 1972}-
 -{Moroteuthis lonnbergii Ishikawa and Wakiya, 1914}-
 -{Moroteuthis robsoni Adam, 1962}-
 -{Moroteuthis robusta (Verrill, 1876)}-
 -{Nematolampas regalis Berry, 1913}-
 -{Neoteuthis thielei Naef, 1921}-
 -{Nototeuthis dimegacotyle Nesis and Nikitina, 1986}-
 -{Nototodarus gouldi (McCoy, 1888)}-
 -{Nototodarus hawaiiensis (Berry, 1912)}-
 -{Nototodarus sloanii (Gray, 1849)}-
 -{Octopoteuthis danae (Joubin, 1931)}-
 -{Octopoteuthis deletron Young, 1972}-
 -{Octopoteuthis indica Naef, 1923}-
 -{Octopoteuthis longiptera Akimushkin, 1963}-
 -{Octopoteuthis megaptera (Verrill, 1885)}-
 -{Octopoteuthis nielseni (Robson, 1948)}-
 -{Octopoteuthis rugosa Clarke, 1980}-
 -{Octopoteuthis sicula Rüppell, 1844}-
 -{Ommastrephes bartramii (Lesueur, 1821)}-
 -{Onychoteuthis banksii (Leach, 1817)}-
 -{Onychoteuthis borealijaponicus Okada, 1927}-
 -{Onychoteuthis compacta (Berry, 1913)}-
 -{Onychoteuthis meridiopacifica Rancurel and Okutani, 1990}-
 -{Onykia appellofi (Pfeffer, 1900)}-
 -{Onykia carriboea Lesueur, 1821}-
 -{Onykia indica Okutani, 1981}-
 -{Onykia intermedia (Pfeffer, 1912)}-
 -{Onykia platyptera (D'Orbigny, 1834 in 1834-1847)}-
 -{Onykia rancureli Okutani, 1981}-
 -{Onykia verrilli (Pfeffer, 1900)}-
 -{Ornithoteuthis antillarum Adam, 1957}-
 -{Ornithoteuthis volatilis (Sasaki, 1915)}-
 -{Parateuthis tunicata Thiele, 1920}-
 -{Pholidoteuthis adami Voss, 1956}-
 -{Pholidoteuthis boschmai Adam, 1950}-
 -{Pickfordiateuthis pulchella Voss, 1953}-
 -{Pickfordiateuthis vossi Brakoniecki, 1996}-
 -{Planctoteuthis danae (Joubin, 1931)}-
 -{Planctoteuthis levimana (Lönnberg, 1896)}-
 -{Planctoteuthis oligobessa (Young, 1972)}-
 -{Promachoteuthis megaptera Hoyle, 1885}-
 -{Psychroteuthis glacialis Thiele, 1920}-
 -{Pterygioteuthis gemmata Chun, 1908}-
 -{Pterygioteuthis giardi Fischer, 1896}-
 -{Pterygioteuthis microlampas Berry, 1913}-
 -{Pyroteuthis addolux Young, 1972}-
 -{Pyroteuthis margaritifera (Rüppell, 1844)}-
 -{Pyroteuthis serrata Riddell, 1985}-
 -{Sandalops melancholicus Chun, 1906}-
 -{Selenoteuthis scintillans Voss, 1959}-
 -{Sepioteuthis australis Quoy and Gaimard, 1832}-
 -{Sepioteuthis lessoniana Férussac, 1831 in Lesson, 1830-1831}-
 -{Sepioteuthis loliginiformis (Rüppell and Leuckart, 1828)}-
 -{Sepioteuthis sepioidea (Blainville, 1823)}-
 -{Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830 in 1830-1831)}-
 -{Sthenoteuthis pteropus (Steenstrup, 1855)}-
 -{Taningia danae Joubin, 1931}-
 -{Taningia persica (Naef, 1923)}-
 -{Taonius pavo (Lesueur, 1821)}-
 -{Tetronychoteuthis dussumieri (D'Orbigny, 1839-1842 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848)}-
 -{Teuthowenia maculata (Leach, 1817)}-
 -{Teuthowenia megalops (Prosch, 1847)}-
 -{Teuthowenia pellucida (Chun, 1910)}-
 -{Thysanoteuthis danae (Joubin, 1933)}-
 -{Thysanoteuthis nuchalis Pfeffer, 1912}-
 -{Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857}-
 -{Todarodes angolensis Adam, 1962}-
 -{Todarodes filippovae Adam, 1975}-
 -{Todarodes pacificus (Steenstrup, 1880)}-
 -{Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)}-
 -{Todaropsis eblanae (Ball, 1841)}-
 -{Uroteuthis abulati (Adam, 1955)}-
 -{Uroteuthis arabica (Ehrenberg, 1831)}-
 -{Uroteuthis bartschi Rehder, 1945}-
 -{Uroteuthis bengalensis (Jothinayagam, 1987)}-
 -{Uroteuthis chinensis (Gray, 1849)}-
 -{Uroteuthis duvauceli (D'Orbigny, 1835 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848)}-
 -{Uroteuthis edulis (Hoyle, 1885)}-
 -{Uroteuthis noctiluca (Lu, Roper and Tait, 1985)}-
 -{Uroteuthis pickfordi (Adam, 1954)}-
 -{Uroteuthis reesi (Voss, 1962)}-
 -{Uroteuthis robsoni (Alexeyev, 1992)}-
 -{Uroteuthis sibogae (Adam, 1954)}-
 -{Uroteuthis singhalensis (Ortmann, 1891)}-
 -{Uroteuthis vossi (Nesis, 1982)}-
 -{Walvisteuthis virilis Nesis and Nikitina, 1986}-
 -{Watasenia scintillans (Berry, 1911)}-

Референце

Литература 

 Richard Ellis: Riesenkraken der Tiefsee. HEEL-Verlag, Königswinter 2002, .
 Kir Nazimovich Nesis: Cephalopods of the World – squids, cuttlefishes, octopuses, and allies. TFH Publ, Neptune City, NJ, 1987, .
 Mark Norman: Cephalopods A World Guide. ConchBooks, Hackenheim 2000, .

Спољашње везе 

 CephBase: Teuthida
 Џиновска лигња
 Страница о главоношцима
 Market squid mating, laying eggs (video)
 Scientific American – Giant Squid
 The Octopus News Magazine Online

 
Главоношци